9-е ежегодные Международные игры в Сток-Мандевилле, задним числом объявленные летними Паралимпийскими играми 1960 года (), стали первыми международными Паралимпийскими играми, после Игр в Сток-Мандевилле в 1948 и 1952 годах. Они были организованы под эгидой Международной федерации игр Сток-Мандевилля. Термин «Паралимпийские игры» был впервые утвержден Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1984 году, а Международный паралимпийский комитет (МПК) был образован в 1989 году.

Виды спорта 
 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Дартс
 Снукер
 Плавание
 Настольный теннис
 Баскетбол на колясках
 Фехтование сидя

Медальный зачёт

Страны-участницы 
Число в скобках указывает на количество участников от каждого страны.

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1960

Примечания

Ссылки 

Летние Паралимпийские игры
Летние Паралимпийские игры 1960
Спорт в Италии в 1960 году